Västra Ryds kyrka kan syfta på:

Västra Ryds kyrka, Uppland – en kyrka i Kungsängen-Västra Ryds församling i Uppsala stift
Västra Ryds kyrka, Östergötland – en kyrka i Västra Ryds församling i Linköpings stift